Jošida (japonským písmem 吉田, Hepburnovým přepisem Yoshida), doslova „šťastné rýžoviště“ (* zápis 吉田 ovšem v japonštině má více různých možných čtení: Jošida, Jošita, Kitta, Kičida, Kicuden, Kičiden), je dvanácté nejčastější japonské příjmení, také název sídla nebo planetky. Mezi nositele příjmení patří:

 Eri Jošida (吉田 えり, * 1992), japonský baseballista
 Hidehiko Jošida (吉田 秀彦, * 1969), japonský judista
 Hiroši Jošida (吉田 弘, * 1958), japonský fotbalista
 Hodaka Jošida (吉田 穂高, 1926–1995), japonský výtvarník
 Isoja Jošida (吉田 五十八, 1894–1974), japonský architekt
 Maja Jošida (吉田 麻也, * 1988), japonský fotbalista
 Micunori Jošida (吉田 光範, * 1962), japonský fotbalista
 Masajoši Jošida, (吉田正義), japonský námořní kapitán
 Saori Jošidaová (吉田 沙保里, * 1982), japonská zápasnice
 Šigeru Jošida (吉田 茂, 1878–1967), japonský politik
 Šóin Jošida (吉田 松陰, 1830–1859), japonský samuraj
 Šúhei Jošida (吉田 修平, * 1964), japonský manažer

Mezi názvy sídel (nebo jejich částí) patří:
Současné:
 Jošida-čó (吉田町) - městys v okrese Haibara (榛原) v prefektuře Šizuoka v Japonsku
 Jošida - čtvrť města Šimonoseki
 Jošida - část čtvrti Sakjó-ku v Kjótu
 Jošida - část města Inzai (印西) v prefektuře Čiba
 Jošida - čtvrť města Nagano

Bývalé

Planetka
 Jošida (planetka) - 3950 Yoshida

Japonská příjmení